Publius Metilius Secundus Nepos  (fl. 123) était un homme politique de l'Empire romain.

Vie
Fils de Publius Metilius Nepos et de sa femme Pontia.

Il était consul suffect en 123.

Il s'est marié avec Aquilia, fille de Marcus Aquilius Regulus et de sa femme Volusia, petite-fille paternelle de Lucius Aquilius Regulus et arrière-petite-fille paternelle de Marcus Aquilius Regulus. Ils furent les parents de Aquilia, mariée avec Publius Coelius Balbinus Vibullius Pius.

Bibliographie
 

Date de naissance incertaine (Ier siècle)
Consul de l'Empire romain
Consul romain du IIe siècle